Whitney (2011-2013) – amerykański serial komediowy stworzony przez Whitney Cummings. Wyprodukowany przez Scott Stuber Television i Universal Television.

Światowa premiera serialu miała miejsce 22 września 2011 roku na antenie NBC. W Polsce premiera serialu odbyła się 10 marca 2013 roku na kanale Universal Channel.

9 maja 2013 NBC anulowało serial po dwóch sezonach.

Opis fabuły 
Serial opowiada o kobiecie zwanej Whitney, która nie radzi sobie z zaangażowaniem i zastanawia się czy małżeństwo to dobry pomysł dla niej. Wątpliwości Whitney nie podziela jej chłopak Alex, który namawia ją na ślub.

Obsada 
 Whitney Cummings jako Whitney Cummings
 Chris D'Elia jako Alex Miller
 Rhea Seehorn jako Roxanne
 Zoe Lister-Jones jako Lily
 Dan O’Brien jako Mark Murphy
 Maulik Pancholy jako Neal (I sezon)

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2013
Programy telewizji NBC